Dobiegniew (plaats), plaats in Polen
 Dobiegniew (gemeente), gemeente in Polen